Il singolare del torneo di tennis Nichirei International Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Mary Joe Fernández che ha battuto in finale Amy Frazier 3–6, 6–2, 6–3.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Monica Seles (quarti di finale)
 Katerina Maleeva (semifinali)
 Mary Joe Fernández (campionessa)

 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Amy Frazier (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nichirei International Championships 1990